Бе́рнгард () — німецьке ім'я і прізвище. Походить від давньоверхньонімецького імені, що складалося з двох слів: «bero» («ведмідь») і «hart» («сильний», «хоробрий»). Далі це ім'я розвивалось як Berahart, Berinhard, Bernhard. У німецькомовному просторі було дуже популярне наприкінці XIX століття. З 1940-х років поступово втрачає популярність.

Персоналії 
 Авраам Бернгард (1762—1832) — російський лікар.
 Олексій Бернгард (* 1978) — російський військовик, полковник Збройних сил РФ. Учасник Російсько-української війни (2022 р.).
 Томас Бернгард (1931—1989) — австрійський письменник і драматург.

Примітки 

Німецькі прізвища